Em Honduras, vários golpes de Estado ocorreram durante o século XX (entre eles está o golpe de 1963) e um no século XXI (o golpe de 2009).

Golpes de Estado em Honduras no século XIX

1827  
Em 1827, Manuel José Arce enviou a Honduras tropas comandadas pelo Tenente-General José Justo Milla, ex-Vice-Chefe de Estado de Dionisio de Herrera, resultando na prisão de Herrera em 10 de maio de 1827.

Golpes de Estado em Honduras no século XX

1956  

A 21 de outubro de 1956 o presidente Julio Lozano Díaz foi deposto por uma junta militar e foi exilado com sua esposa para Miami.

1963 

O golpe de Estado ocorrido em 13 de outubro de 1963 foi concluído com a destituição do presidente constitucional Ramón Villeda Morales. Durante seu mandato foi estabelecida a Constituição de Honduras de 1957, em que alterou a constituição anterior criada no governo do presidente Tiburcio Carías Andino. Assim, aprovou-se uma nova Constituição que proibia a reeleição presidencial.

Oswaldo López Arellano chega ao poder, e durante seu governo ocorrerá a guerra entre Honduras e El Salvador.

1972 
Após o breve mandato do presidente eleito Ramón Ernesto Cruz, López Arellano comanda um novo golpe de Estado e se mantém no poder até 1975.

1975 
O golpe de Estado ocorrido em 22 de abril de 1975 culmina com Oswaldo López Arellano sendo deposto por um golpe militar liderado pelo seu compatriota, o General Juan Alberto Melgar Castro. Esse golpe de Estado foi motivado em parte pelo escândalo "Bananagate", exposto pela Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos em 1975, em que a United Brands Company concordou em subornar o presidente López com US $ 1,25 milhões, e a promessa de mais US $ 1,25 milhões contra a redução de determinados impostos sobre as exportações de bananas.

1978 

O golpe de Estado ocorrido em 8 de agosto de 1978 culminou com a deposição do presidente Juan Alberto Melgar Castro.
Uma junta militar encabeçada por Policarpo Paz García, Domingo Álvarez Cruz e Amilcar Zelaya Rodríguez governou Honduras até 1980, quando Paz García seria eleito presidente pelo Congresso, mantendo-se no cargo até 1982. Neste ano, Roberto Suazo Córdova, será eleito presidente pelo voto popular, dando inicio a um governo civil.

Golpes de Estado em Honduras no século XXI

2009 

Em 28 de junho deu-se um golpe de Estado em que foi deposto o presidente Manuel Zelaya. Este, foi causado devido à condução de um referendo sobre a possibilidade de permitir a sua reeleição presidencial.

La historia de Honduras y los golpes de estado - Radio La Primerísima
Historia de Honduras: Gobiernos militares 1956-1980. - Monografias.com